Лас Кахас има више значења:

 Лас Кахас (Тарандаквао), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лас Кахас (Сан Агустин Тлаксијака), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Лас Кахас (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Кахас (Апазинган), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Кахас (Мараватио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику